La Chevrolet Omega est une berline  en Amérique du Sud. Depuis 2007 elle est basée sur l'Holden Commodore.

Omega A 

Basée sur l'Opel Omega A, la Chevrolet Omega A a fait ses débuts au Brésil en 1992 avec un choix de deux moteurs: un quatre cylindres de 2,0 litres (version GLS et GL) et un six cylindres de 3,0 litres (version CD). À partir de 1995, après l'arrêt de l'Omega A en Allemagne, les moteurs ont été mis à niveau vers des moteurs quatre cylindres en ligne de 2,2 litres (GLS) et un moteur à six cylindres en ligne Chevrolet de 4,1 L (CD) tel qu'utilisé dans la précédente Opala de GM, mais réglé par Lotus et avec injection électronique multiport ajoutée. Les styles de carrosserie berline et break (appelés Omega Suprema) étaient disponibles. Le break partageait exactement la même configuration du groupe motopropulseur et les mêmes options de finition qu'avec les versions berline. Certains propriétaires de salons funéraires ont choisi l'Omega Suprema comme voiture préférée pour la base des modifications en corbillard.

En plus des moteurs plus gros, adaptés à la qualité de l'essence locale, General Motors do Brasil avait également jugé nécessaire de renforcer la suspension de l'Omega pour faire face aux conditions routières brésiliennes.. La version CD offrait en option la transmission automatique 4L30-E.

Omega B 

En octobre 1998, avec la Chevrolet Omega B, General Motors do Brasil a cessé la production locale au profit d'une version rebadgée de la berline Holden Calais (VT) importée d'Australie (comme ce serait le cas pour les modèles destinés au Moyen-Orient, mais badgés Chevrolet Lumina à la place)

Le modèle brésilien vendu dans une seule fintion, "CD", est basé sur l'Holden Calais propulsé par le moteur V6 Ecotec de 3,8 litres développant 200 ch (150 kW). Le modèle VT II est arrivé au Brésil en décembre 1999.

Le 18 mai 2001, GM a annoncé que l'Omega CD serait désormais basé sur la Calais VX, conçue et fabriquée en Australie. Bien que basé sur l'Holden Calais, le modèle brésilien comportait plutôt le couvercle de coffre des modèles de base de la série VX (dont les feux arrière ne s'étendent pas sur le couvercle de coffre). 

La prochaine mise à jour a été annoncée par GM le 28 avril 2003, avec l'Omega CD désormais basée sur la Calais VY, à nouveau dans une seule finition "CD".

GM a annoncé une dernière mise à jour pour l'Omega B le 9 mars 2005, désormais basée sur l'Holden série VZ, propulsée par le nouveau moteur V6 Alloytec de 3,6 litres. Elle été à nouveau vendue dans un seul modèle CD avec finition "CD", basé cette fois sur la Berlina VZ avec quelques équipements supplémentaires de la Calais VZ. Les ventes ont pris fin en 2007 avec l'arrivée de la nouvelle Omega C.

Troisième génération (2006-2011) 

Pour la troisième génération de la Chevrolet Omega, General Motors s'est de nouveau tourné vers Holden. Le nouveau modèle a été annoncé le 4 juillet 2007, et était désormais basé sur une Holden Berlina (VE) rebadgée. Elle était à nouveau propulsée par le moteur V6 Alloytec de 3,6 litres. En raison de la crise financière mondiale, les importations ont cessé en 2008.

Version reliftée 
L'Omega a été rééditée en septembre 2010. Les 600 premiers modèles ont été vendus sous le nom "Omega Fittipaldi Edition", du nom du champion du monde brésilien de Formule 1 homonyme des années 1970. Les nouvelles finitions de l'Omega reflètent désormais celles de l'Holden Calais (VE) Australienne, à l'exception des réglages de suspension spécialement adaptés pour les conditions routières du Brésil. Les importations ont cessé après 2011 et aucun autre produit sur base d'Holden n'a été vendu au Brésil depuis.

Notes et références

Liens 

Omega
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Berline